Corpus Aristotelicum bezeichnet die Schriften des Aristoteles, die auf uns gekommen sind; die Rezeption begann bereits im Hellenismus und wurde in der Spätantike intensiviert. Dabei handelt es sich in der großen Mehrheit um esoterische Schriften, die nicht (zumindest nicht in dem überlieferten Zustand) zur Publikation bestimmt waren, sondern vielmehr eigene Notizen und Vorlesungsskripte darstellen, die sog. Pragmatien. Die exoterischen Schriften, die zum Teil wie die Schriften Platons in Dialogform verfasst waren, sind zum großen Teil verloren. Eine gewisse Ausnahme hierbei bildet der Protreptikos. Eine wichtige Schrift, die Aristoteles zugeschrieben wird, aber nicht im Corpus Aristotelicum aufgeführt wird, ist Der Staat der Athener (Ἀθηναίων πολιτεία), welche erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in Ägypten gefunden wurde.

Das Corpus Aristotelicum umfasst:
Organon (Ὄργανον)
Kategorien (Κατηγορίαι)
De interpretatione (Περὶ Ἑρμηνείας)
Analytica priora (Ἀναλυτικῶν προτέρων) Α–Β
Analytica posteriora (Ἀναλυτικῶν ὑστέρων) Α–Β
Topik (Τοπικῶν) Α–Θ
Sophistische Widerlegungen (Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων)
Physik (Φυσικῆς Ἀκροάσεως) Α–Θ
De caelo (Περὶ οὐρανοῦ) Α–Δ
De generatione et corruptione (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς) Α–Β
Meteorologica (Μετεωρολογικῶν) Α–Δ
De mundo ad Alexandrum (Περὶ κόσμου πρὸς Ἀλέξανδρον)*
De anima (Περὶ ψυχῆς) Α–Γ
Parva naturalia
De sensu et sensibilibus (Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν)
De memoria et reminiscentia (Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως)
De somno et vigilia (Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως)
De insomnis (Περὶ ἐνυπνίων)
De divinatione per somnum (Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς)
De longitudine et brevitate vitae (Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος)
De juventute et senectute (Περὶ νεότητος καὶ γήρως)
De vita et morte (Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου)
De respiratione (Περὶ ἀναπνοῆς)
De spiritu (Περὶ πνεύματος)
Historia animalium (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι) Α–Κ
De partibus animalium (Περὶ ζῴων μορίων) Α–Δ
De motu animalium (Περὶ ζῴων κινήσεως)
De animalium incessu (Περὶ πορείας ζῴων)
De generatione animalium (Περὶ ζῴων γενέσεως) Α–Ε
De coloribus (Περὶ χρωμάτων)*
De audibilibus (Περὶ ἀκουστῶν)*
Physiognomica (Φυσιογνωμονικῶν)*
De plantis (Περὶ φυτῶν) Α–Β*
Mirabilium auscultationes (Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων)*
Mechanica (Μηχανικά)*
Problemata (Προβλημάτων) Α–ΚΑ–ΚΘ,ΛΑ–ΛΗ*
De lineis insecabilibus (Περὶ ἀτόμων γραμμῶν)*
De ventorum situ et nominibus (Ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι)*
De Melisso, Xenophane, Gorgia (Περὶ Ξενοφάνους, Περὶ Ζήνωνος, Περὶ Γοργίου)*
Metaphysik (Τῶν μετὰ τὰ φυσικά) Α–Ν
Nikomachische Ethik (Ἠθικῶν Νικομαχείων) Α–Κ
Magna moralia (Ἠθικῶν Μεγάλων) Α–Β*
Eudemische Ethik (Ἠθικῶν Εὐδημίων) Α–Η
De virtutibus et vitiis (Περὶ ἀρετῶν καὶ κακίων)*
Politik (Πολιτικά) Α–Θ
Oeconomica (Οἰκονομικῶν) Α–Β*
Rhetorik (Τέχνης ῥητορικῆς) Α–Γ
Rhetorica ad Alexandrum (Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον)*
Poetik (Περὶ ποιητικῆς)

*Unechtes

Allgemeine Literatur bei Aristoteles, Literatur zu den Schriften jeweils dort.

Weblinks 
 The Rediscovery of the Corpus Aristotelicum

Einzelnachweise 

Philosophisches Werk
Griechische Philosophie
Literarisches Werk der Antike
Literatur (Altgriechisch)
Werk (4. Jahrhundert v. Chr.)
Werk von Aristoteles